

Codici 
 009 – Codice che designa l'osservatorio astronomico Berna-Uecht, in Svizzera

Altro 
 009 – Peter Smith, agente doppio 0 nei romanzi e nei film di James Bond